

Presentación previa 
Johan Brunström y Andreas Siljeström eran ellos defensores del título, pero cayeron derrotados en cuartos de final ante Marin Draganja / Tomislav Draganja.

Marco Cecchinato y Matteo Donati ganaron el título tras derrotar en la final Marin Draganja y Tomislav Draganja.

Cabeza de serie 

  Johan Brunström /  Andreas Siljeström (Cuartos de final)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Primera ronda)

<ol start=3>
  Tomasz Bednarek /  Roman Jebavý ''(Primera ronda)
  Alessandro Motti /  Joran Vliegen ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Barletta 2017